N27 oder N 27 bezeichnet:

 Route nationale 27, Nationalstraße in Frankreich
 N27 (Niger), Fernstraße in Niger
 N27 (Guinea), Fernstraße in Guinea
 N27 (Togo), Fernstraße in Togo